Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1986 al circuit de Spa-Francorchamps el 25 de maig del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 54. 331 

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 59. 282 (a la volta 31)

Referències 
 

Bèlgica
1986